Ehemann steht für: 
 den männlichen Partner in einer Ehe

Ehemann ist der Familienname folgender Personen: 
 Johann Ehemann (Ratsherr) (1605–1672), Metzger und Ratsherr in Nürnberg
 Johann Ehemann († 1670), deutscher Orgelbauer 
 Theodor Ehemann (1869–1943), württembergischer Oberamtmann 

Siehe auch

 Ehmann